Кубок Белоруссии по футболу 2012/2013 годов — 22-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира, второго по значимости в стране. Согласно регламенту, на каждой стадии победитель определяется по результату одного матча.

Финал Кубка состоялся 26 мая 2013 года в Жодино на стадионе «Торпедо». Победителем Кубка стал футбольный клуб «Минск», который в финале со счётом 1:1 (по пенальти — 4:1) обыграл минское «Динамо». Клуб получил право участия во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы 2013/14.

1/32 финала 
На этой стадии приняли участие:
 6 победителей региональных Кубков (КФК);
 16 клубов Второй Лиги (Д3);
 10 клубов Первой Лиги (Д2).

Игры состоялись 13 июня 2012 года.

1/16 финала 
На этой стадии в борьбу вступят:
 16 победителей 1/32 финала;
 5 оставшихся клубов Первой лиги (СКВИЧ (Минск), ФК Городея, Днепр (Могилёв), Гранит (Микашевичи), Берёза-2010);
 11 клубов Высшей Лиги (Д1).
Матчи прошли 19, 21, 22 июля, 22 августа, 6, 8 и 9 сентября 2012 года.

1/8 финала 
Игры прошли 26 сентября, 11 и 13 октября, 21 ноября 2012 года.

1/4 финала 
Матчи состоялись 16-17 марта 2013 года. Все встречи прошли в «Футбольном манеже» (г. Минск).

1/2 финала 
Матчи прошли 3 апреля 2013 года. Обе встречи были проведены на искусственном поле ФК «Минск».

Финал

См. также 
 Кубок Белоруссии по футболу

Примечания

Ссылки 
 22-й Кубок Беларуси (2012/2013)и другой футбол на champ.by
 22-й Кубок Беларуси (2012/2013)

Футбол в Европе в 2012 году
2012/2013
Футбол в Европе в 2013 году
Спорт в Белоруссии в 2012 году
Спорт в Белоруссии в 2013 году